Oktave (von lateinisch octava „die Achte“) steht für:

 Oktave, das Intervall zwischen zwei Tönen, das acht Tonstufen einer diatonischen Tonleiter umspannt
 Oktave (Hilfsmaßeinheit), in verschiedenen Bereichen für Frequenzintervalle verwendet
 Oktave (Mathematik), Verallgemeinerung der Quaternion
 Orgelregister, siehe Prinzipal (Orgel)
 ein Orgelregister der Prinzipalfamilie, siehe Register (Orgel)
 eine Strophenform, siehe Stanze

Siehe auch:
 Octave (Begriffsklärung)
 Octavo (Begriffsklärung)
 Oktav (Begriffsklärung)